Cliff Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cliff Hill (Kentucky)	
 Cliff Hill (North Carolina)